

Persone
 Alex Rădulescu (1974) – ex tennista tedesco
 Aurel Rădulescu (1953-1979) – calciatore rumeno
 Constantin Rădulescu (1896-1981) – calciatore, allenatore di calcio e arbitro di calcio rumeno
 Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) – politico rumeno
 Doru Rădulescu (1961-2022) – cestista rumeno
 Gloria Radulescu (1991) – attrice italiana
 Horațiu Rădulescu (1942-2008) – compositore romeno naturalizzato francese
 Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) – poeta rumeno
 Magdalena Radulescu (1902-1983) – pittrice rumena
 Michael Radulescu (1943) – organista e compositore rumeno naturalizzato austriaco
 Mircea Rădulescu (1941) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Răzvan Rădulescu (1969) – scrittore rumeno
 Theodor Rădulescu (1933-2011) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 rumeno

Altro
 Heliade Rădulescu – villaggio del comune rumeno di Ziduri, nel distretto di Buzău
 Stadio Constantin Rădulescu –  impianto sportivo di Cluj-Napoca, in Romania